Kékszakáll – az árvacsalánfélék (Lamiaceae) családjába tartozó növénynemzetség
 Kékszakáll –  Gilles de Rais-t, a XV. század első felében élt francia hadvezért és várurat neveztek el így, akiről perverz gyilkosságai miatt különböző legendák terjedtek el 
 Kékszakáll – Offenbach operettje
 Kékszakáll (Landru) – Claude Chabrol filmje (1963)

Hasonló
 Kékszakállú, 2016-os argentín film, rendezte Gastón Solnicki  

Lásd még
A kékszakállú herceg vára (egyértelműsítő lap)

Jegyzetek